Guillermo García López e Henri Kontinen erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione.

Jean-Julien Rojer e Horia Tecău hanno sconfitto in finale Julio Peralta e Horacio Zeballos con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (ritirati)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (campioni)

 Mate Pavić /  Nenad Zimonjić (semifinale)
 Brian Baker /  Nikola Mektić (semifinale)

Alternate 
  Andrés Molteni /  Adil Shamasdin (quarti di finale)

Wildcard 

  Skander Mansouri /  Christian Seraphim (primo turno)

 Leander Pae /  Purav Raja (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Winston-Salem Open 2017